Verdes Anos pode-se referir a:
 Canção Verdes Anos - Tema instrumental do músico português Carlos Paredes;
 Grupo de fados Verdes Anos - Grupo musical português;
 Os Verdes Anos - Filme português de 1963, dirigido por Paulo Rocha;
 Verdes Anos - Filme brasileiro de 1984, dirigido por Carlos Gerbase.

Desambiguação